Бёрнс, Скотт (род. 1962) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Бёрнс, Скотт — американский музыкальный продюсер.